Гео́ргий Алексе́евич Ру́дов (1 мая 1939 — 14 ноября 2021) — российский дипломат. Член Союза журналистов.

Биография 

Окончил Казахский технологический институт (1961), Академию общественных наук при ЦК КПСС (1974) и Дипломатическую академию МИД СССР (1980).

На дипломатической работе с 1980 года. Занимал различные должности в центральном аппарате МИД СССР и РФ и за рубежом.
 В 1980—1986 годах — генеральный консул СССР в Польской Народной Республике, в Кракове.
 С 9 октября 1990 по 6 апреля 1993 года — чрезвычайный и полномочный посол СССР, затем Российской Федерации в Лаосской Народной Демократической Республике.
 С 14 января 1997 по 14 августа 2002 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Киргизской Республике.
В последнее время — Советник Центра СНГ Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.

Скончался 14 ноября 2021 года. Похоронен на  Федеральном военном мемориале Министерства обороны  Российской Федерации.

Научная деятельность 
Доктор политических наук, кандидат философских наук, профессор, академик АПСН (г. Москва).

Автор монографий и статей по российско-киргизским отношениям и актуальным вопросам современных международных отношений в Центральноазиатском регионе.

Семья 
Был женат, имел двух детей.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (9 октября 1990)
 Чрезвычайный и полномочный посол (4 октября 1994)

Награды и почётные звания 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Два ордена «Знак Почёта»
 Медаль «За отличие в охране государственной границы СССР»
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «За освоение целинных земель»
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Орден «Данакер» (Киргизия)
 Медаль «Данк» (Киргизия)
 Почётный доктор Дипакадемии и Киргизско-Российского Славянского Университета
 Почётный профессор Международного Университета Киргизии и Южно-Казахстанского Университета
 Почётный гражданин г. Бишкека
 Почётный работник Министерства иностранных дел Российской Федерации

Примечания

Ссылки 
 Биография Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Киргизии Георгия Рудова
 Российские почётные доктора Дипломатической академии МИД России
 Сообщение МИД России «О кончине Г.А.Рудова»

Дипломаты России
Выпускники Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева
Послы СССР в Лаосе
Послы Российской Федерации в Лаосе
Послы Российской Федерации в Киргизии
Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС
Выпускники Дипломатической академии МИД РФ
Кандидаты философских наук
Доктора политических наук
Чрезвычайные и полномочные послы России
Почётные граждане Бишкека
Почётные доктора Дипакадемии МИД РФ